Oldtown kan syfta på:

Geografi

Irland 

 Oldtown (ort i Irland), Leinster,

USA 

 Oldtown (ort i USA), Idaho, Bonner County,

Se även
 Old Town

Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar